Egidio De Franceschi (1904-...) – difensore italiano
Ilo De Franceschi (1903-1985) – antifascista e scrittore italiano
Ivone De Franceschi (1974) – ex calciatore italiano
Lucio Soravito De Franceschi (1939) – vescovo cattolico italiano